Fischmesser steht für:

 Fischmesser, Messer für den Verzehr von Fisch, siehe Essbesteck #Fischmesser
 Fischmesser, Messer für die Zubereitung von Fisch, siehe Küchenmesser

Siehe auch: